Hora steht für:

 Hora (Nymphe), Geliebte des Zeus in der griechischen Mythologie
 Hora (Waffe), Schlagring-Waffe aus Indien
 Hore (Liturgie), lateinisch hora, Teil des Stundengebetes
 Horo (Tanz), auch Hora, verschiedene Reigen oder Kreistänze in Südosteuropa

Hora (obersorbisch, tschechisch, ukrainisch für „Berg“) heißen folgende geographische Objekte:
 Berg (Bad Muskau), obersorbisch Hora, Ortsteil der Stadt Bad Muskau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Guhra, obersorbisch Hora, Ortsteil der Gemeinde Puschwitz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Hora (Rožmitál na Šumavě), Wüstung in der Gemeinde Rožmitál na Šumavě, Tschechien
 Hora (Boryspil), Dorf im Rajon Boryspil, Ukraine
 Hora (Poltawa), Dorf im Rajon Poltawa, Ukraine
 Hora (Horischni Plawni), Dorf im Stadtkreis von Horischni Plawni, Ukraine

Hora ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Hora (* 1931), deutsch-australischer Physiker
 Horácio Hora (1853–1890), brasilianischer Maler der Romantik
 Ioan Hora (* 1988), rumänischer Fußballspieler
 Ivan Hora (* 20. Jahrhundert), tschechischer Schauspieler
 Jan Hora (* 1936), tschechischer Organist und Musikprofessor
 Jana Hora-Goosmann (* 1967), Schauspielerin
 John Hora (1940–2021), US-amerikanischer Kameramann
 Josef Hora (1891–1945), tschechischer Dichter, Übersetzer und Literaturkritiker
 Karlheinz Hora (1957–2017), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Laurentius Hora (1900–1977), österreichischer Naturwissenschaftler, Pädagoge, Jugendseelsorger und Organist
 Leonhard Hora (1897–1946), deutscher Schriftsteller
 Sunder Lal Hora (1896–1955), indischer Zoologe

 HORA steht als Abkürzung für:
 Theater HORA, Zürich, Schweiz (ab 1993)
 Hochwasserrisikozonierung Austria, österreichische Überschwemmungskartographie
 Natural Hazard Overview & Risk Assessment Austria, österreichische Webseite zum Umweltwarndienst, siehe hora.gv.at

Siehe auch:
 La Hora – Hore – Horen – Ora (Begriffsklärungen)

HORA